
Пересве́т может означать:

Историческая фигура 
 Александр Пересвет — один из героев Куликовской битвы.

Географическое название 
 Пересвет — город в Московской области.
 Городское поселение Пересвет — муниципальное образование в Московской области.

Военно-морской флот 
 «Пересвет» — фрегат флота Российской империи.
 «Пересвет» — броненосец флота Российской империи.
 «Пересвет» — трофейный советский ледокол, бывший германский Castor, 1939 года постройки.
 «Пересвет» — патрульный ледокол проекта 97АП.
 «Пересвет» — большой десантный корабль проекта 755М ТОФ ВМФ России.

Силовые структуры и военная техника 
 «Пересвет» — российский комплекс лазерного вооружения.
 «Пересвет» — 33-й отряд специального назначения ВВ МВД России.

Железнодорожный транспорт 
 «Пересвет» — скорый (ранее фирменный) пассажирский поезд № 139/140 (Санкт-Петербург — Брянск).
 2ТЭ25К «Пересвет» — российский грузовой магистральный тепловоз.

Организации 
 «Пересвет» — московский акционерный коммерческий банк.
 «Пересвет» — футбольный клуб из города Домодедово.
 «Пересвет-ЮФУ» — российский баскетбольный клуб из Ростова-на-Дону.
 «Пересвет-инвест» — компания, занимающаяся строительством, управлением и продажей недвижимости.
 «Спартак-Пересвет» — бывший российский футбольный клуб из Брянска.

Фотография 
 Пересвет — фотографический термин для обозначения областей изображения с отсутствием деталей в светах (светлые области) вследствие экспозиции с превышением динамического диапазона фотоматериала или матрицы.